Okręty US Navy o nazwie USS "Needlefish":
 USS "Needlefish" (SS-379) miał być okrętem podwodnym, ale jego budowę przerwano w lipcu 1944 przed położeniem stępki.
 USS "Needlefish" (SS-493) miał być okrętem podwodnym, ale jego budowę przerwano w sierpniu 1945 przed położeniem stępki.

Needlefish